Коллективные сады — садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества в Российской Федерации.
 Коллективные сады — дача#СССР.
 

Садоводческие товарищества
Земельное право